Систо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Систо, Джереми (род. 1974) — американский актёр.
 Систо, Пионе (род. 1995) — датский футболист, полузащитник.
 См. также 
 Систа
 Систо-Палкино — деревня в составе Копорского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.